Roberto Carlos — cantor brasileiro
 Roberto Carlos (futebolista) - desportista brasileiro
 Roberto Carlos (político) - deputado brasileiro
 Professor Roberto Carlos - político brasileiro

Desambiguações de antropônimos